Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 2009 проходили в рамках Світового Туру ATP 2009.

Роджер Федерер був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у фіналі його переміг Новак Джокович з рахунком 4-6, 6-4, 2-6.

Сіяні гравці 

 Роджер Федерер (фінал)
 Новак Джокович (Чемпіон)
 Фернандо Гонсалес (1-ше коло)
 Марин Чилич (чвертьфінал)

  Радек Штепанек (півфінал)
  Стен Вавринка (чвертьфінал)
  Джеймс Блейк (1-ше коло)
  Філіпп Кольшрайбер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 
 

Davidoff Swiss Indoors
Світовий Тур ATP 2009